Шало́нська діоце́зія (; ) — єпископство (діоцезія) Римо-Католицької Церкви у Франції, в Шампані, з центром у місті Шалон-в-Шампані. За переказом, заснована в IV столітті. Головним храмом є Шалонський катедральний собор святого Стефана. Очолювалася єпископами Шалонськими, що мали титул графів і були перами Франції; брали участь у церемонії коронації французького короля, несучи королівський перстень. Першим єпископом вважається святий Меммій. Фактично припинила існування 1790 року внаслідок Французької революції, згідно з Цивільним устроєм духовенства. 1802 року увійшла до складу Моської діоцезії, але 1822 року відновлена. Єпископ Шалона є суфраганом Реймського архієпископа. Інша назва — Шалонське єпископство.

Єпископи

Джерела

Довідники 
  (Use with caution; obsolete)
  (in Latin)
  (in Latin)

Дослідження 
 
 
 
 
 
  (in French)
 
 Guilbert, Sylvette (ed.) (2014): Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500. XIV. Diocèse de Châlons-en-Champagne. Turnhout, Brepols.

Посилання 
 Goyau, Georges. «Châlons-sur-Marne .» The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908. Retrieved: 2016-07-11.
 Cheney, David M. Catholic-Hierarchy: Diocese of Chalons . Retrieved: 2016-07-11 
 Centre national des Archives de l'Église de France, L’Épiscopat francais depuis 1919 , retrieved: 2017-05-15.

Дієцезії Римо-католицької церкви у Франції
Шампань-Арденни